Ajo silvestre puede referirse a:
El nombre común de la planta Allium ampeloprasum.
 El nombre común de la planta Allium nigrum.
El nombre común de la planta Allium sativum. 
El nombre común de la planta Allium scorodoprasum.
El nombre común de la planta Allium senescens.
El nombre común de la planta Allium sphaerocephalon.